Дэ́йзи Мэй Хэд (, род. 17 марта 1991, Фулем, Лондон) — английская актриса. Наиболее известна по роли Грейс Этвуд в телесериале «Обвиняемая».

Биография 
Дэйзи Хэд является младшей дочерью актёра Энтони Хэда и его жены Сары Фишер. Её старшая сестра Эмили также является актрисой. Хэд училась в Школе танца Дороти Колбёрн.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании